L'amore è una cosa semplice – album di Tiziano Ferro del 2011
 L'amore è una cosa semplice – seconda parte dell'autobiografia del cantautore Tiziano Ferro, scritta nel 2012
 L'amore è una cosa semplice – singolo di Tiziano Ferro del 2012